Три корабля Королевского флота Великобритании были названы HMS Cassandra в честь героини греческой мифологии Кассандры. Ещё один корабль с этим именем так и не был заложен.

 HMS Cassandra должен был называться 36-пушечный парусный корабль 5 ранга, заказанный в 1782 году, однако в тот же год заказ был отменён.
 HMS Cassandra (1806) — 10-пушечный куттер. Спущен на воду в 1806 году. Затонул в 1807 году.
 HMS Cassandra (1916) — лёгкий крейсер типа «Каллиопа». Спущен в 1916 году, подорвался на мине и затонул в 1918 году.
 HMS Cassandra (R62) — эскадренный миноносец типа C. Первоначально должен был называться HMS Tourmaline, однако в 1942 году переименован. Спущен на воду в 1943 году. Разобран в 1967 году.